Юрий Нерода:
 Нерода, Юрий Георгиевич (1920—2006) — советский скульптор, народный художник РСФСР. Сын Георгия Васильевича Нерода.  
 Нерода, Юрий Юрьевич (род. 1964 г.) — художник, скульптор, сын Юрия Георгиевича Нерода.